Флаг муниципального образования Воробьёвский муниципальный район Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 декабря 2006 года решением Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района № 45 и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2900.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее изображения фигур герба Воробьёвского муниципального района: вдоль нижнего края — зелёную полосу в 1/4 ширины полотнища, в центре — белого воробья, вплотную к верхнему краю — стилизованное солнце и по сторонам от воробья, поверх границы полосы — по три жёлтых колоса».

Обоснование символики 
Флаг Воробьёвского муниципального района составлен на основании герба и языком символов и аллегорий отражает название района и его особенности.

Впервые слобода Воробьёвка упоминается в 1773 году в числе населённых пунктов Острогожской провинции, имевших церковь. В 1779 году Воробьёвка стала волостным центром и вошла в состав Богучарского уезда.

Название района аллегорически передано изображением воробья. Птица в геральдике символизирует связь между небом и землёй, полёт, устремление в будущее. Благодаря своей способности взлетать над землёй и свободно парить в воздухе, поднимаясь высоко в небеса.

Солнце — древнейший символ — источник тепла. Солнце символизирует жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость, свет и изобилие, а как источник света — знания и интеллект.

Население района всегда занималось в основном земледелием и животноводством, которые и сейчас является основой экономики района. Это показано колосьями — символом плодородия и животворной силы и трудолюбия.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, здоровья.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением воробья